La Nogometna Premijer liga Federacije Bosne i Hercegovine 2001-2002, abbreviata in Premijer liga FBiH 2001-2002, è stata la seconda edizione del campionato col nome "Premijer" in Bosnia Erzegovina. Copriva il territorio della Federazione di Bosnia ed Erzegovina, quindi mancavano ancora i serbi della Prva liga Republike Srpske.

Il vincitore è stato lo  al suo secondo titolo di Premijer (terzo di Bosnia, quarto contando anche quello ai tempi della Jugoslavia).

Capocannonieri del torneo furono Ivica Huljev () e Velimir Brašnić () con 15 reti.

Contesto storico 
L'accordo tra la federazione calcistica della Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina e la Federazione bosniaca per unificare il campionato non fu siglato sebbene già dall'edizione precedente nella coppa le squadre serbo-bosniache giocarono con quelle della Federazione di Bosnia ed Erzegovina.

Questa fu l'ultima stagione in cui vennero organizzati due distinti campionati.

Squadre partecipanti

Formula 
Le squadre partecipanti furono 16 e giocarono un turno di andata e ritorno per un totale di 30 partite con le ultime quattro retrocesse in Prva liga Federacija Bosne i Hercegovine.

Le squadre ammesse alle coppe europee furono quattro: La squadra campione disputò la UEFA Champions League 2002-2003, la seconda e la vincitrice della coppa nazionale alla Coppa UEFA 2002-2003 e un'ulteriore squadra prese parte alla Coppa Intertoto 2002.

Classifica 

Legenda:
      Campione di Bosnia ed Erzegovina e qualificato alla UEFA Champions League 2002-2003
      Qualificato alla Coppa UEFA 2002-2003
      Qualificato alla Coppa Intertoto 2002
      Retrocesso in Prva liga Federacija Bosne i Hercegovine 2002-2003

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Marcatori

Note

Voci correlate 
 Campionato bosniaco di calcio
 Prva liga FBiH 2001-2002 e Prva liga RS 2001-2002
 Kup Bosne i Hercegovine 2001-2002

Collegamenti esterni 
 Scheda su RSSSF
 claudionicoletti.eu

Calcio nel 2001
Calcio nel 2002
Campionati in Bosnia ed Erzegovina 1992-2002
2001-2002